Чечо́ра — гідронім у Білорусі та Росії:
 Чечора — ліва притока річки Воржехоті в Ярославській області (Росія).
 Чечора — права притока річки Сожу у Гомельській області (Білорусь).
 Чечора — ліва притока річки Хоропуті у Гомельській області